Sumpörtsväxter (Limnanthaceae) är en familj av tvåhjärtbladiga växter. Sumpörtsväxter ingår i ordningen kålordningen, klassen tvåhjärtbladiga blomväxter, fylumet kärlväxter och riket växter. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Limnanthaceae 8 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kålordningen